Miejscowości w USA:
 Windham – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Windham – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Windham – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Windham – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Windham – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Windham – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Windham – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Windham (ang. Windham Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Windham (ang. Windham Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Windham (ang. Windham Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Windham (ang. Windham Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Windham (ang. Windham Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Windham (ang. Windham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Windham (ang. Windham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wyoming
 Windham (ang. Windham Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Windham (ang. Windham County) – w stanie Connecticut
 hrabstwo Windham (ang. Windham County) – w stanie Vermont